Кубок Чемпионов УНАФ 2009 — второй розыгрыш Кубка Чемпионов УНАФ, включающий в себя Чемпионов стран входящих в УНАФ. Победителем впервые стал алжирский клуб ЕС Сетиф.

Участники

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2009 на Goalz 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2009 на RSSSF 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2009 на WildStat

Примечания 

Кубок Чемпионов УНАФ
Футбол в Африке в 2009 году